

Codici 
 KAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kaduna (Nigeria)
 KAD – codice vettore ICAO di Kirovohrad Avia
 kad – codice ISO 639-3 della lingua kadara

Informatica 
 Kademlia, protocollo peer-to-peer, abbreviato Kad